Coffin Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coffin Mountain (Colorado)	
 Coffin Mountain (Montana)	
 Coffin Mountain (Nevada)	
 Coffin Mountain (Oregon)	
 Coffin Mountain (Texas)